PNM steht für:
 Paratge natural municipal, Naturparks in der Valencianischen Gemeinschaft, Spanien
 Parc naturel marin, Meeresnaturparks in Frankreich, siehe Liste der Meeresnaturparks in Frankreich
 Partit Nacionalista Mallorquí, ehemalige spanische Partei auf Mallorca
 Partito Nazionale Monarchico, ehemalige italienische Partei
 People's National Movement, politische Partei in Trinidad und Tobago
  ein ASCII- und Binär-Dateiformat für Bitmap-Grafiken, siehe Portable Anymap

pnm steht für:
 Punan Batu (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene malayo-polynesische Sprache in Sarawak, Malaysia

.pnm steht für:
 Dateiendung für Dateien mit Portable Anymap zur Speicherung von Bilddaten

Abkürzung